Аллсвенскан 1990 () — 66-й сезон чемпионата Швеции по футболу. Он начался 4 апреля и закончился 3 ноября 1990 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Швеции на rsssf.com

1990 
Швеция
Спорт в Швеции в 1990 году